San Diego State University, een Amerikaanse universiteit
 South Dakota State University, een Amerikaanse universiteit